Cet article liste les pays par consommation d'alcool par habitant.

La consommation d'alcool (pur) dans le monde est estimée pour l'année 2016 à 6,4 litres par personne de plus de 15 ans et par an. Elle était auparavant estimée pour l'année 2010 à 6,4 litres par personne et par an contre 5,5 litres en 2005. Un bon quart de l'alcool consommé (25,5%) est non déclaré et non contrôlé par les autorités.

Les données du premier tableau sont issues du rapport 2018 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et calculent la consommation moyenne entre 2015 et 2017. Elles sont calculées en moyenne pour les personnes de 15 ans et plus. En ce qui concerne les grandes destinations touristiques, les quantités d'alcool consommées par les touristes n'entrent pas en ligne de compte pour les calculs du pays.

Les données du deuxième tableau sont issues du rapport 2011 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et calculent la consommation moyenne entre 2004 et 2006.

Cette liste relève la consommation d'alcool pur. Une consommation de 5 litres d'alcool pur correspond à 83 litres de bière (à 6°) ou à 42 litres de vin (à 12°) ou encore à  de spiritueux (à 40°).

La consommation non déclarée (brassage amateur, alcool de contrebande) est calculée selon des études empiriques et des estimations d'experts. Le total est la somme des consommations déclarées et non déclarées. La bière concerne la bière de malt d'orge, le vin fait référence au vin issu de la fermentation du raisin, fruit de la vigne. Les spiritueux concernent toutes les boissons distillées telles que le whisky ou la vodka. La colonne autre désigne toutes les autres boissons alcoolisées, telles que l'alcool de riz, le saké, l'hydromel, le chouchen, le cidre, le kvas ainsi que les bières africaines (kumi kumi, kwete, bière de banane, bière de millet, umqombothi, etc.).

Liste de 2016

Liste détaillée de 2006 

Données non disponibles pour les pays suivants :
 
 
 
 
 
 
 pour l'année 2016
 pour l'année 2016

Notes et références

Articles connexes 
 Alcoolisme
 Liste des pays par taux de tabagisme

Alcool
Consommation d'alcool
Alcool
Alcool